La Villedieu, commune française de la Charente-Maritime
 La Villedieu, commune française de la Creuse
 La Villedieu, ancienne commune française de la Dordogne, aujourd'hui intégrée à Terrasson-Lavilledieu
 La Villedieu, commune française de la Lozère

Voir aussi 
La Villedieu-du-Clain, commune française de la Vienne
La Villedieu-en-Fontenette, commune française de la Haute-Saône

La Ville-Dieu-du-Temple, commune française de Tarn-et-Garonne

Villedieu, commune française du Cantal
Villedieu, commune française de la Côte-d'Or
Villedieu, commune française de Vaucluse
Villedieu-la-Blouère, commune française de Maine-et-Loire
Villedieu-le-Château, commune française de Loir-et-Cher
Villedieu-lès-Bailleul, commune française de l'Orne
Villedieu-les-Poêles, commune française de la Manche
Villedieu-sur-Indre, commune française de l'Indre

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France